Plachtijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Plachtejewka/Плахтеевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Plachtijiwka (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Plachtijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)